Aleksander Mączyński (????) – kasztelan
 Andrzej Mączyński (ur. 1945) – prawnik
 Antoni Mączyński stolnik inowłodzki
 Czesław Mączyński (1881-1935) – polityk
 Franciszek Mączyński (zm. 1811) – stolnik
 Franciszek Mączyński (1874-1947) – architekt
 Jan Mączyński (1520–ok. 1587) – leksykograf, arianin
 Jerzy Mączyński (ur. 1938) – psycholog
 Józef Mączyński (1807-1862) – polski historyk, pisarz, encyklopedysta oraz przedsiębiorca teatralny
 Krzysztof Mączyński (ur. 1987) – piłkarz
 Tomasz Mączyński (????) – podstoli